Die Abkürzung WR steht für

 Aviaprad, russische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Rostock Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Reines Wohngebiet, in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Wachregiment
 Speisewagen (von französisch Wagon Restaurant)
 Wald-Rüti-Bahn, ehemalige Schweizer Bahngesellschaft
 Wasserrettung
 Weimarer Republik
 Weltrekord
 Western Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Western Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways
 Westfälische Rundschau aus Dortmund
 Wide Receiver
 "Wr." als Abkürzung für "Wiener" z. B. Wr. Neustadt, Wiener Ruderclub Pirat etc.
 Wilhelmus Rex, lateinisch für „König Wilhelm“; Monogramm der preußischen Könige Wilhelm I. (1797–1888) und Wilhelm II. (1859–1941)
 Winterreifen
 Wissenschaftsrat (Deutschland)
 Wurzelspitzenresektion (Zahnmedizin) – auch WSR, Wurzelresektion oder WR
 das Videospiel World Racing
 Indonesien (Bali, Lombok, Flores) nach dem ICAO-Code
 die postcode area Worcester (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

WR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Harz (für Wernigerode)
 Deutschland: Landkreis Wernigerode (für den ehemaligen Landkreis)
 Großbritannien: Bristol
 Niederlande: Anhänger
 Polen: kreisfreie Stadt Radom

 
Abkürzung